Het seizoen 2011/12 van FC Schalke 04 was het 108e jaar in het Duits betaald voetbal voor de club uit Gelsenkirchen. De club kwam uit in de Duitsland en nam deel aan het toernooi om de DFB-Pokal. Internationaal was Schalke een van de deelnemers aan de UEFA Europa League.

Trainer-coach Huub Stevens stond gedurende het hele seizoen langs het veld. Onder leiding van Stevens won Schalke 20 van de 34 competitieduels en eindigde daardoor op een derde plaats, waarmee het zich verzekerde van een plaats in de UEFA Champions League 2012/13. Voorafgaand aan de eerste competitieronde werd de Duitse supercup na strafschoppen gewonnen van Borussia Dortmund.

In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van latere halvefinalist Borussia Mönchengladbach: 3–1. Julian Draxler maakte bij een 2–0 achterstand in de 70ste minuut de aansluitingstreffer. Marco Reus maakte twee minuten voor tijd het beslissende doelpunt voor Mönchengladbach.

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met 29 treffers in 34 competitieduels en 19 in de andere twee competities.

Supercup

Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA Europa League

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Schalke 04

2012
Schalke 04